Флориан Станислав Ценова (Цейнова, ; 4 мая 1817, дер. Слявошино, Кашубское Поморье (Западная Пруссия) — 26 марта 1881, Буковец, Западная Пруссия) — родоначальник кашубского национального движения, кашубский писатель, лингвист, фольклорист и переводчик.

Писал также под псевдонимом «Войкасен» (, то есть «сын Войтеха»).

Биография 
Сын кузнеца (или крестьянина) Войтеха Ценовы и его жены Магдалены, родился в деревне Слявошино (ныне — в гмине Кроковой, Поморское воеводство). Живя до 14-летнего возраста дома, хорошо освоился и с языком, и с обычаями кашубов и навсегда сохранил любовь к ним. В 1831 году покинул родной дом и переехал в Хойнице, где обучался в гимназии, по окончании которой изучал философию. С 1842 года изучал медицину в Бреслау, а с 1843 года — в Кёнигсберге.

В том же году опубликовал свой первый короткий рассказ (по-кашубски и по-немецки) «Германизация кашубов».

Несмотря на осознание себя кашубом, Ценова примкнул к польскому национальному движению. Под влиянием Людвига Мерославского принял в феврале 1846 года участие в неудачном польском восстании против Пруссии в Старогарде и был арестован в Картузах. Находился в заключении в тюрьме «Моабит», и 17 ноября 1847 года, в числе других руководителей восстания, был приговорён к смертной казни. В ходе Мартовской революции был помилован Фридрихом Вильгельмом IV и освобождён.

В 1850 году издал Кракове сборник кашубских народных песен.

Получил в 1851 году степень доктора медицины, но из-за злоупотребления доверием пациентки ему было запрещено лечить. Жил преимущественно в местечке Буковец в Западной Пруссии (ныне — центр одноимённой гмины в Куявско-Поморском воеводстве), продолжая, по некоторым данным, врачебную практику.

В 1853 году Флориан Ценова поместил в издании Петербургской академии наук «Памятники и образцы народного языка и словесности» несколько образцов кашубского языка, примечания к которым написал И. И. Срезневский. Заинтересованный этим А. Ф. Гильфердинг предпринял в 1856 году путешествие в область кашубов и, в сопровождении Ценовы, объехал селения кабатков и словинцев, изучая их говоры и собирая лингвистические материалы. В результате появилась книга Гильфердинга «Остатки славян на южном берегу Балтийского моря» (СПб., 1862).

Участвовал в славянском съезде в России в 1867 году.

Ценова был первым автором, писавшим на кашубском. Составил и издал кашубскую грамматику, разработал нормы литературного кашубского языка. Он выступал, в одинаковой мере, как против германизации, так и против полонизации кашубов. Для пробуждения среди своих соплеменников кашубского национального и общеславянского сознания издал целый ряд печатных работ. Занимался изучением истории прибалтийских славян.

Ему принадлежит также известная в Польше фраза: «Каждый кашуб — поляк, но не каждый поляк — кашуб!»

Умер 26 марта 1881 года в деревне Буковиц (ныне — в гмине Буковец, Куявско-Поморское воеводство).

Сочинения 
  
 Szczōdráki, Jutrzenka. Przegląd słowiański — Варшава, 1843.
 Wiléjá Noveho Roku, Jutrzenka. Przegląd słowiański — Варшава, 1843.
 Kile słov wó Kaszebach e jich zemi. — Краков, 1850. (с приложением "Rzecz о jezyku kaszubskim ze zdania sprawy Prajsa)
 Pòłkòpe scętopork (сборник народных песен)
 Kaszebji do Pólochov. Njech mdze póchvoloni Jezus Christus, Szkoła Narodowa, nr 1-11. — Хелмно, 1850.
 Mały zbiór wyrazów kaszubskich, mających większe podobieństwo z językiem rosyjskim aniżeli polskim, 1850
 Mały zbiór wyrazów kaszubskich, mających większe podobieństwo z językiem rosyjskim aniżeli polskim. — Данциг, 1850. (репринт: Вейхерово, 2001 // Biblioteka Kaszubska «Słownik kaszubski F. Ceynowy»)
 Rozmôwę Pôlocha z Kaszebą. — Данциг, 1850.
 Xążeczka dlo Kaszebov przez Wojkasena. — Данциг, 1850.
 Trze rozprave przez Stanjisława, wóras Kile słov wó Kaszebach e jich zemji przez Wojkasena. — Краков, 1850 .
 Сборник основных слов кашубского наречия // Материалы для сравнительного объяснительного словаря и грамматики. — , 1861.
 Skôrb kaszébskosłovjnskjé mové, 1866—1868 (Свеце), 1879 (Позен; ?), журнал, 13 выпусков (репринт: Гданьск, 1985)
 Rozmòva Kaszébé s Pòlôche («Разговор кашуба с поляком» в журнале «Skôrb kaszébsko-słovinskié mòvé», 1868, № IX—XII);
 Zarěs do gramatikj kasźêbskoslovjnskie mové (Zarés do grammatikj kasebsko-slovjnskjé mòvé). — Позен, 1879.
 Móje spóstrzeżenjo prze przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad mówą kaszebską // Gryf IV, 1912.
 Móje spóstrzeżenjo prze przezeranju wuvog Ismaela Sreznjevskjeho nad mówą kaszebską (репринт: Biblioteka Kaszubska «Słownik kaszubski F. Ceynowy». — Вейхерово, 2001.).

См. также 
 Срезневский И. И. // Отчёты II отделения Императорской академии наук. — , 1851. — С. 288—299.
 Срезневский И. И. // Известия академии наук. — Вып. I. — С. 75—77.
 «предисловие» (wstęp) ксендза Г. Поблоцкого (G. X. Pobłocki) к словарю кашубского языка // Ramułt Stefan, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego. — Познань, 1887.

Примечания 

 

Кашубские писатели
Кашубские переводчики
Панслависты